Maxime Ouellet (né le  à Beauport, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Après avoir débuté au Québec avec l'équipe des Gouverneurs de Ste-Foy, il rejoint les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est le premier choix de repêchage des Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Cette année-là, il est sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ et remporte le trophée Jacques Plante remis au gardien ayant la plus petite moyenne de buts encaissés. En 2000 il joue ses deux premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers mais passe l'essentiel de la saison dans la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il joue ensuite deux saisons dans la Ligue américaine de hockey avant d'être échangé aux Capitals de Washington avec trois choix de repêchage contre Adam Oates le . Il ne joue que 6 matchs dans la LNH avec les Capitals puis 4 avec les Canucks de Vancouver, passant l'essentiel des saisons avec les clubs-école de ces franchises dans la LAH où il est sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || Gouverneurs de Ste-Foy || QAAA || 29 || 16 || 8 || 0 ||  ||  || 2,75 ||  || 0 ||  || 9 || 4 || 5 ||  ||  || 3,37 ||  || 0 || 
|-
| 1997-1998 ||  Remparts de Québec || LHJMQ || 24 || 12 || 7 || 1 ||  ||  || 3,33 || 89,3 % || 0 ||  || 7 || 3 || 1 ||  ||  || 3,15 ||  || 0 || 
|-
| 1998-1999 || Remparts de Québec || LHJMQ || 58 || 40 || 12 || 6 ||  ||  || 2,69 || 90,9 % || 3 ||  || 13 || 6 || 7 ||  ||  || 3,06 ||  || 1 || 
|-
| 1999-2000 || Remparts de Québec || LHJMQ || 53 || 31 || 16 || 4 ||  ||  || 2,67 || 91,6 % || 2 ||  || 11 || 7 || 4 ||  ||  || 2,63 || 91,2 % || 2 || 
|-
| 2000-2001 ||  Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 25 || 18 || 6 || 1 ||  ||  || 2,65 || 91,3 % || 3 ||  || 8 || 4 || 4 ||  ||  || 3,06 || 90,4 % || 0 || 
|-
| 2000-2001 ||  Phantoms de Philadelphie || LAH || 2 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 2,78 || 92,6 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 ||  Flyers de Philadelphie || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 2,37 || 88,9 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 41 || 16 || 13 || 8 ||  ||  || 2,72 || 91,1 % || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 6 || 3 || 3 || 0 ||  ||  || 2,85 || 92,3 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Pirates de Portland || LAH || 48 || 22 || 16 || 7 ||  ||  || 2,4 || 92,9 % || 7 ||  || 2 || 1 || 1 ||  ||  || 4 || 88,9 % || 0 || 
|-
| 2003-2004 || Pirates de Portland || LAH || 52 || 15 || 29 || 8 ||  ||  || 1,99 || 93 % || 10 ||  || 5 || 2 || 2 ||  ||  || 1,59 || 94,2 % || 0 || 
|-
| 2003-2004 || Capitals de Washington || LNH || 6 || 2 || 3 || 1 ||  ||  || 3,12 || 91 % || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Pirates de Portland || LAH || 40 || 15 || 20 || 3 ||  ||  || 2,89 || 91,1 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Bears de Hershey || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 7,37 || 73,7 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006 ||  Moose du Manitoba || LAH || 16 || 9 || 7 || 0 ||  ||  || 2,92 || 89,4 % || 0 ||  || 3 || 0 || 1 ||  ||  || 2,85 || 91,9 % || 0 || 
|-
| 2005-2006 || Canucks de Vancouver || LNH || 4 || 0 || 2 || 1 ||  ||  || 3,25 || 89,4 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Huskies de Kassel || 2.Bun || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Devils de Trenton || ECHL || 5 || 3 || 2 || 0 ||  ||  || 3,21 || 88,7 % || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Poutrelles Delta de Sainte-Marie || LNAH || 9 || 4   || 4 || 1 ||  ||  || 5,42 || 87,2 % || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Québec
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Poutrelles Delta de Sainte-Marie